Miejscowości w Polsce:
 Belsk Duży
 Belsk Mały